Ivan Alduk (arheolog), hrv. arheolog
Ivan Alduk (modni dizajner), hrv. modni dizajner